Hofpolder (Warmond)
Hofpolder (Zoeterwoude)